Scimmie antropomorfe – primati della famiglia dei pongidi (gibbone, gorilla, orango, scimpanzé)
 Antropomorfo – nome con cui, in antropologia, si designano le forme intermedie tra scimmia e uomo (pliopiteco, neopiteco, pitecantropo)
Antropomorfismo –  attribuzione di caratteristiche e qualità umane ad esseri animati o inanimati o a fenomeni naturali o soprannaturali, in particolare divinità

Altri progetti